Кри́стиан Кольма́н (; , Сан-Косме-и-Дамиан, Парагвай) — парагвайский футболист, нападающий клуба «Барселона» (Гуаякиль).

Клубная карьера 
Кольман начал карьеру профессиональную футболиста в клубе «3 февраля». В парагвайской Примере дебютировал, а также забил свой первый гол, 1 марта 2014 года в матче против клуба «12 октября». С первых же игр сезона стал игроком основного состава «3 февраля», и в 40 проведённых матчах чемпионата поразил ворота соперников 13 раз.

Следующий сезон Кольман начал в асунсьонском «Насьонале». Его дебют за новую команду состоялся 30 января 2015 года в дерби против «Гуарани», на 55-й минуте которого он вышел на замену вместо Дерлиса Оруэ. Первый гол за «Насьональ» забил в ворота «Спортиво Лукеньо» 23 марта 2015 года. Всего же в двух сезонах в рядах «Насьоналя» забил 19 мячей в 69 играх во всех турнирах.

В январе 2017 года Кольман перешёл в клуб MLS «Даллас», получив контракт молодого назначенного игрока. По сведениям сайта Goal.com сумма трансфера составила более $2 млн. Его дебют в форме «Далласа» состоялся 23 февраля в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2016/17 против «Арабе Унидо», где ему понадобилось около 30-ти минут, чтобы открыть счёт. В MLS он дебютировал 4 марта в матче первого тура сезона 2017 против «Лос-Анджелес Гэлакси». Первые голы в MLS Кольман забил лишь своей 14-й игре в лиге 22 июля, оформив «дубль» в поединке против «Монреаль Импакт». На тренировке 2 октября 2018 года Кольман получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, из-за чего выбыл из строя почти на девять месяцев. Вернулся на поле 25 июня 2019 года в матче фарм-клуба «Норт Тексас» в Лиге один ЮСЛ против «Тусона». По окончании сезона 2019 «Даллас» не стал продлевать контракт с Кольманом.

16 января 2020 года Кольман подписал однолетний контракт с клубом чемпионата Эквадора «Барселона» (Гуаякиль). В Лиге-про дебютировал 16 февраля в матче стартового тура сезона против «Текнико Университарио».

Международная карьера 
В составе олимпийской сборной Парагвая Кольман принимал участие в футбольном турнире Панамериканских игр 2015, где выходил на поле во всех трёх матчах парагвайцев.

Кольман был вызван в тренировочный лагерь сборной Парагвая во время «окна» календаря для международных матчей в октябре 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Парагвая
Игроки ФК «3 февраля»
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон
Игроки ФК «Даллас»
Игроки ФК «Норт Тексас»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль